Stanisław Baczyński (1890–1939) – pisarz, krytyk literacki, publicysta i historyk literatury, działacz socjalistyczny, żołnierz Legionów Polskich, kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Baczyński (ur. 1895) – major piechoty Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, kawaler Krzyża Niepodległości
 Stanisław Baczyński (1908–1983) – nauczyciel, harcmistrz